Samon steht für:
 den piemontesischen Namen einer Gemeinde in der Provinz Turin, Italien; siehe Samone (Piemont)
 den deutschen Namen einer Gemeinde in der Provinz Trient, Italien; siehe Samone (Trentino)